Дэвид Моррелл:
 Моррелл, Дэвид (род. 1943) — американо-канадский писатель.
 Моррелл, Дэвид (род. 1998) — кубинский боксёр-профессионал.